2. Fußball-Bundesliga 2009–10 var den 36. sæson af 2. Bundesliga, der er Tysklands anden højeste fodboldrække for herrer. Turneringen blev afviklet fra 7. august 2009 til den 9. maj 2010. 

Vinder af rækken blev Kaiserslautern som sammen med St. Pauli, rykkede direkte op i 1. Bundesliga 2010-11. FC Augsburg spillede to playoffkampe om oprykning til 1. Bundesliga 2010-11 mod FC Nürnberg, som var blevet tredjesidst i 1. Bundesliga. Begge kampe blev dog tabt og Augsburg måtte derfor blive i 2. Bundesliga. TuS Koblenz og Rot Weiss Ahlen rykkede begge direkte ned i 3. Liga 2010-11, mens Hansa Rostock tabte begge playoffkampe mod FC Ingolstadt, der var endt tredje øverst i 3. Liga 2009-10 og derfor byttede plads med Ingolstadt for den kommende sæson.

Klubber i 2. Bundesliga 2009-10-sæsonen

Tabel 

 Arminia Bielefeld blev fratrukket 4 point.

Statistics

Målscorer 
Kilde: kicker magazine  
23 mål
  Michael Thurk (FC Augsburg)

20 mål
  Marius Ebbers (FC St. Pauli)

15 mål
  Erik Jendrišek (1. FC Kaiserslautern)
  Christopher Nöthe (Greuther Fürth)
  Mahir Sağlık (SC Paderborn)

14 mål
  Benjamin Auer (Alemannia Aachen)

13 mål
  Martin Harnik (Fortuna Düsseldorf)

12 mål
  Sami Allagui (Greuther Fürth)
  Giovanni Federico (Arminia Bielefeld)
  Emil Jula (Energie Cottbus)

Assister 
Kilde: kicker magazine  
12 assister
  Giovanni Federico (Arminia Bielefeld)
  Emil Jula (Energie Cottbus)
  Christian Tiffert (MSV Duisburg)

11 assister
  Alexander Bugera (1. FC Kaiserslautern)
  Ibrahima Traoré (FC Augsburg)

10 assister
  Marco Christ (Fortuna Düsseldorf)
  Deniz Naki (FC St. Pauli)

9 assister
  Sami Allagui (Greuther Fürth)
  Marius Ebbers (FC St. Pauli)
  Jürgen Gjasula (FSV Frankfurt)
  Marcel Ndjeng (FC Augsburg)
  Mahir Sağlık (SC Paderborn)

Sæsoner i 2. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2009-10